Glémée est un patronyme français, porté notamment par :
 Jean-Yves Glémée, né en 1949, aviateur français, fondateur et président de l’association « Les Chevaliers du Ciel » ;
 Philippe Glémée, 1957-2003, musicien français connu sous le nom de scène Jean Néplin, collaborateur des Rita Mitsouko.